Uhlenbeck är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christianus Cornelius Uhlenbeck (1866–1951), nederländsk språkforskare
 George Uhlenbeck (1900–1988), nederländsk-amerikansk fysiker
 Karen Uhlenbeck (född 1942), amerikansk matematiker

Nederländska efternamn